Hassenroth ist der Name folgender Orte und Berge:

 Hassenroth (Höchst im Odenwald), Ortsteil der Gemeinde Höchst im Odenwald in Hessen
 Hassenroth (Berg), Berg im Rothaargebirge